Cantonul Marson este un canton din arondismentul Châlons-en-Champagne, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Chepy || align="right" | 337 || align="right" | 51240 || align="right" | 51149
|-
| Coupéville || align="right" | 147 || align="right" | 51240 || align="right" | 51179
|-
| Courtisols || align="right" |  || align="right" | 51460 || align="right" | 51193
|-
| Dampierre-sur-Moivre || align="right" | 88 || align="right" | 51240 || align="right" | 51208
|-
| L'Épine || align="right" | 648 || align="right" | 51460 || align="right" | 51231
|-
| Francheville || align="right" | 169 || align="right" | 51240 || align="right" | 51259
|-
| Le Fresne || align="right" | 49 || align="right" | 51240 || align="right" | 51260
|-
| Marson || align="right" | 293 || align="right" | 51240 || align="right" | 51354
|-
| Moivre || align="right" | 56 || align="right" | 51240 || align="right" | 51371
|-
| Moncetz-Longevas || align="right" | 525 || align="right" | 51470 || align="right" | 51372
|-
| Omey || align="right" | 256 || align="right" | 51240 || align="right" | 51415
|-
| Pogny || align="right" | 635 || align="right" | 51240 || align="right" | 51436
|-
| Poix || align="right" | 99 || align="right" | 51460 || align="right" | 51438
|-
| Saint-Germain-la-Ville || align="right" | 527 || align="right" | 51240 || align="right" | 51482
|-
| Saint-Jean-sur-Moivre || align="right" | 125 || align="right" | 51240 || align="right" | 51490
|-
| Sarry || align="right" |  || align="right" | 51520 || align="right" | 51525
|-
| Somme-Vesle || align="right" | 226 || align="right" | 51460 || align="right" | 51548
|-
| Vésigneul-sur-Marne || align="right" | 216 || align="right" | 51240 || align="right" | 51616
|}
 
 

Cantoane în Marne